Gens Acilia, een plebejische gens;
 Acilia, een naar deze gens vernoemd stadsdeel van Rome in Municipio XIII.